Эмек-Изреэль:

 Эмек-Изреэль — долина в Нижней Галилее, Израиль.
 Эмек-Изреэль — региональный совет в южном округе Израиля.